Música:
Improvisação (música)
Impromptu — forma musical livre com caráter de improvisação

Dança:
Improvisação de contato

Teatro:
Teatro de improvisação

Desambiguações de artes